37-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
26 января 1980 года

Лучший фильм (драма): 
«Крамер против Крамера»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Уходя в отрыв»

Лучший драматический сериал: 
«Лу Грант»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Элис» и «Такси»

Лучший телефильм: 
«На Западном фронте без перемен»

< 36-я Церемонии вручения 38-я >

37-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1979 год состоялась 26 января 1980 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 8 января 1980.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 4/8: «Крамер против Крамера»
 2/6: «Будучи там»
 3/5: «Роза»
 0/5: «Китайский синдром» / «Десятка»
 3/4: «Апокалипсис сегодня»
 1/4: «Уходя в отрыв»
 0/4: «Начать сначала»
 1/3: «Норма Рэй»
 1/2: «Чемпион»
 0/2: «Волосы» / «Янки» / «Обещания в темноте» / «Глава вторая» / «Маленький роман» / «Ледяные замки»
 1/1: «Клетка для чудаков»

Телевизионные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=6|<center>Лучший телевизионный сериал (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Лу Грант / Lou Grant
|-
|colspan=2|• Закулисье Белого дома / Backstairs at the White House
|-
|colspan=2|• Столетие / Centennial
|-
|colspan=2|• Даллас / Dallas
|-
|colspan=2|• Досье детектива Рокфорда / The Rockford Files
|-
|colspan=2|• Корни: Следующие поколения / Roots: The Next Generations
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Элис / Alice
|-style="border-top:2px solid white;"
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Такси / Taxi
|-
|colspan=2|• Партнёры / The Associates
|-
|colspan=2|• Лодка любви / The Love Boat
|-
|colspan=2|• МЭШ / M*A*S*H
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телевизионный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• На Западном фронте без перемен / All Quiet On The Western Front
|-
|colspan=2|• Элвис / Elvis
|-
|colspan=2|• Дружественный огонь / Friendly Fire
|-
|colspan=2|• Like Normal People
|-
|colspan=2|• Сотворившая чудо / The Miracle Worker
|-
| rowspan=8|<center>Лучшая мужская роль в драматическом телесериале
| rowspan=8 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Эдвард Аснер — «Лу Грант» (за роль Лу Гранта)
|-
|• Ричард Чемберлен — «Столетие» (за роль Александра Маккига)
|-
|• Эрик Эстрада — «Калифорнийский дорожный патруль» (англ.) (за роль офицера Пончерелло)
|-
|• Джеймс Гарнер — «Досье детектива Рокфорда» (за роль детектива Джима Рокфорда)
|-
|• Джон Хаусман — «Бумажная погоня» (англ.) (за роль профессора Чарльза У. Кингсфилда мл.)
|-
|• Мартин Шин — «Слепая амбиция» (англ.) (за роль Джона Дина)
|-
|• Роберт Урих — «Вегас» (англ.) (за роль Дэна Танны)
|-
|• Роберт Вагнер — «Супруги Харт» (за роль Джонатана Харта)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль в в драматическом телесериале
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Натали Вуд — «Отныне и во веки веков» (англ.) (за роль Карен Холмс)
|-
|• Барбара Бел Геддес — «Даллас» (за роль мисс Элли Юинг)
|-
|• Кейт Малгрю — «Миссис Коломбо» (англ.) (за роль Кейт Коломбо)
|-
|• Стефани Пауэрс — «Супруги Харт» (за роль Дженнифер Харт)
|-
|• Сада Томпсон — «Семья» (за роль Кейт Лоуренс)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Алан Алда — «МЭШ»''' (за роль )
|-
|• Джадд Хирш — «Такси» (за роль Алекса Райгера)
|-
|• Уилфрид Хайд-Уайт — «Партнёры» (за роль Эмерсона Маршалла)
|-
|• Джон Риттер — «Трое — это компания» (за роль Джека Триппера)
|-
|• Робин Уильямс — «Морк и Минди» (за роль Морка)
|-
|rowspan=5|<center>Лучшая женская роль в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Линда Лавин — «Элис» (за роль Элис Хайатт)
|-
|• Пенни Маршалл — «Лаверна и Ширли» (за роль Лаверны Дефазио)
|-
|• Донна Пескоу — «Энджи» (англ.) (за роль Энджи Фалько Бенсон)
|-
|• Джин Стэплтон — «Все в семье» (за роль Эдит Банкер)
|-
|• Лоретта Свит — «МЭШ» (за роль )
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана на ТВ
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дэнни Де Вито — «Такси» (за роль Луи Де Пальмы)
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Вик Тейбэк — «Элис» (за роль Мела Шарплса)
|-
|• Джефф Конауэй — «Такси» (за роль Бобби Уилера)
|-
|• Тони Данца — «Такси» (за роль Тони Банты)
|-
|• Дэвид Дойл — «Ангелы Чарли» (за роль Джона Босли)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана на ТВ
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Полли Холлидей — «Элис»''' (за роль Флоренс Джин «Фло» Кастлберри)
|-
|• Лони Андерсон — «Радио Цинциннати» (англ.) (за роль Дженнифер Элизабет Марлоу)
|-
|• Мэрилу Хеннер — «Такси» (за роль Элейн О’Коннор-Нардо)
|-
|• Бет Хоуланд — «Элис» (за роль Веры Луизы Горман)
|-
|• Линда Келси — «Лу Грант» (за роль Билли Ньюман)
|-
|}

 Специальные награды 
{| class="wikitable" width="800px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Награда
!colspan=2|Лауреаты
|-
|<center>Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)
| width="95px"|<center>
|• Генри Фонда
|-
| rowspan=2|<center>Премия Генриетты Henrietta Award (World Film Favorites)
|<center>
|• Роджер Мур
|-
|<center>
|• Джейн Фонда
|-
|<center>Мисс «Золотой глобус» 1980 (Символическая награда)
|<center> 
|• Ким Карат (англ.)
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1980 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1980 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1980 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1980 ''(премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 37-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс/Мистер «Золотой глобус» 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1980 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»